

Шадріно — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Шадріно — село, Калманський район, Алтайський край
 Шадріно — село, Опаринський район, Кіровська область
 Шадріно — присілок, Сарапульський район, Удмуртія
 Шадріно — село, Цілинний район, Алтайський край